Александр Македонський :

 Александр I Македонський - цар (498-454 до н.е. е. ).
 Александр II Македонський - цар (369-368 до н.е. е. ).
 Александр Македонський (також Александр III і Александр Великий ) - цар (336-323 до н. е. ).
 Александр IV Македонський - номінально правив (316-309 до н. е. ).
 Александр V Македонський - цар (295-294 до н.е. е. ).
 Александр із Македонської династії — візантійський співімператор (912—913).
 Александр Македонський - галера Балтійського флоту Російської імперії, учасник Північної війни.